Kapellenkirche ist der Name folgender Kapellen:
Kapellenkirche (Brüssel)
Kapellenkirche (Rottweil)
Siehe auch:
 Siebenkapellenkirche